Schöchtner ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Schöchtner (1881–1936), österreichischer Politiker (GdP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Heinrich Schöchtner (1876–1953), österreichischer Politiker (CSP)